Штатслига A 1952/1953 () — 42-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 23 августа 1952 года и закончился 21 июня 1953 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1952/1953 на rsssf.com 
 Сезон 1952/1953 на сайте austriasoccer.at 

1952/1953
Спорт в Австрии в 1952 году
Спорт в Австрии в 1953 году
Австрия
Австрия